Нина Семёнова:
 Семёнова, Нина Григорьевна (1940—2010) — аппаратчица химического комбината, Герой Социалистического Труда.
 Семёнова, Нина Михайловна (1938—2008) — советский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.